Арна может означать:

 Арна — имя.
 Арна — персонаж древнегреческой мифологии.
Топоним
 Арна — село в Алматинской области Казахстана.
 Арна — село в Курмангазинском районе Атырауской области Казахстана.
 Арна — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.
 Арна — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.
 Арна— деревня в Сирии.
 Арна — деревня в Греции, находится на восточных склонах хребта Тайгет на высоте около 700—850 м, в провинции Лакония.
 Арна — гавар провинции Парскахайк Великой Армении.
  — древний город в Беотии.
  — древний город в Фессалии.

См. также 
 Арн